Джабраи́лов или Джебраи́лов — фамилия, распространённая среди мусульман бывшего СССР (от имени архангела Джабраила, то есть Гавриила).

Джабраилов 
 Джебраилов, Ахмедия Микаил оглы (1920—1994) — советский участник Второй мировой войны азербайджанского происхождения.
 Джабраилов, Дака Джабраилович (род. 1937) — советский и российский скульптор.
 Джабраилов, Мохамед-Эми Саид-Эмиевич (род. 1993) — российский футболист.
 Джабраилов, Расми Халидович (1932—2022) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 Джабраилов, Рафаэль Камиль оглы (1958—2021) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания.
 
 Джабраилов, Тимур Мамедович (род. 1973) — российский футболист.
 Джабраилов, Умар Алиевич (род. 1958) — предприниматель, кандидат на выборах президента России, член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Чеченской республики.
 Джабраилов, Хамзат Вадудович (1956—2013) — чеченский советский боксёр, чемпион СССР.
 Джабраилов, Эйнулла (1935—1992) — азербайджанский народный певец.



Джебраилов 
 Джебраилов, Эмин Хафиз оглы (род. 1978) — азербайджанский прыгун в воду.
 Джебраилов, Мазаир Гамид оглы (1909—1976) — советский партийный деятель в Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда (1948).
 Джебраилов, Микаил Ахмедия оглы (1952—1990) — Национальный Герой Азербайджана.
 Джебраилов, Фахраддин Мовсум оглы (род. 1958) — Национальный Герой Азербайджана.